Schweizer Familie bezeichnet:

 ein Wiener Singspiel (1809) von Joseph Weigl und Ignaz Franz Castelli, siehe Die Schweizer Familie
 eine 1893 gegründete schweizerische Familienzeitschrift, siehe Schweizer Familie (Zeitschrift)